Имитация жизни (Imitation of Life):

 Имитация жизни (роман)
 Имитация жизни (фильм, 1934)
 Имитация жизни (фильм, 1959)

См. также 
 Мимезис